BVP ist die Abkürzung für:

 Badische Volkspartei
 Barverkaufspreis
 Bayerische Volkspartei
 Boundary value problem (Randwertproblem in der Mathematik)
 Berufsverband Peer Counseling
 Bundesverband Produktion

BVP